Forward (englisch für „vorwärts“) steht für:

 Forward (Wirtschaft), nicht börsengehandelte Termingeschäfte mit Derivaten
 Forward (Automarke), ehemalige dänische Automarke
 Landwind Forward, chinesischer Pkw
 The Forward, US-amerikanische Wochenzeitung in englischer und jiddischer Sprache

 SK Forward, Sportverein aus Oslo, Norwegen

Orte:
 Forward (Pennsylvania), USA
 Forward (Wisconsin), Dane County, USA

Forward ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Forward (1921–1994), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Chauncey Forward (1793–1839), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Forward (* 1986), kanadischer Biathlet
 Robert L. Forward (1932–2002), US-amerikanischer Physiker und Science-Fiction-Autor
 Walter Forward (1786–1852), US-amerikanischer Politiker, Finanzminister

Siehe auch:
 Small Forward, Power Forward (Basketball)
 Fast Forward (Begriffsklärung)
 SRF Forward